Hermann Kersting ist der Name folgender Personen:

* Hermann Kersting (Jurist) (1811–1863), deutscher Jurist
 Hermann Kersting (Afrikaforscher) (1863–1937), deutscher Arzt, Afrikaforscher und Kolonialbeamter
 Hermann Kersting (Diplomat) (* 1915), deutscher Diplomat 
 Hermann Karl Kersting (1825–1850), deutscher Maler